Толегенов — фамилия. Известные носители:
 Толегенов, Абылайхан Бахытханулы (род. 1992) — казахстанский футболист.
 Толегенов, Арман Абдимажитулы (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Толегенов, Бахтияр Куанышевич (род. 1976) — казахстанский боксёр.

Примечания

См. также 
 Тулегенов